Kjalhraun är en kulle i republiken Island. Den ligger i regionen Austurland,  km nordost om huvudstaden Reykjavík. Toppen på Kjalhraun är  meter över havet.

Trakten runt Kjalhraun är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Vopnafjörður, nära Kjalhraun. Trakten runt Kjalhraun består i huvudsak av gräsmarker.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Austurland
Berg i Island 200 meter över havet eller högre